Keffenbrink ist der Name folgender Orte:

 Keffenbrink, Ortsteil der Gemeinde Grammendorf im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern, siehe auch Nehringen

Keffenbrink oder Keffenbrinck ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst von Keffenbrinck-Griebenow (1824–1900), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat des Kreises Grimmen
 Friedrich von Langen-Keffenbrinck (1860–1935), deutscher Verwaltungsjurist und Rittergutsbesitzer
 Julius Friedrich von Keffenbrink (1714–1775), deutscher Jurist, Numismatiker und preußischer Regierungsbeamter

Siehe auch:
 Keffenbrinck (Adelsgeschlecht)